Otra cosa es con guitarra puede hacer referencia a:

Otra cosa es con guitarra, disco de 2011 del grupo chileno Chancho en Piedra.
Otra cosa es con guitarra, película argentina de 1949 dirigida por Antonio Ber Ciani.